Work It – singolo del 2002 di Missy Elliott
Work It – singolo del 2003 di Nelly
Work It – serie televisiva statunitense del 2012
Work It – film del 2020 diretto da Laura Terruso